Broadway kan syfta på:

 Broadway (teaterdistrikt) – ett teaterdistrikt på Manhattan i New York City, New York, USA
 Off-Broadway – mindre teaterscener på Manhattan
 Off-off-Broadway – ännu mindre teaterscener på Manhattan
 Broadway (processor) – en processor tillverkad av det amerikanska företaget IBM
 Broadway (sång) – en sång av Sébastien Tellier

Geografi
 Broadway, Manhattan – en gata på Manhattan i New York City, New York, USA
 Broadway, Laugharne Township – en ort i Laugharne Township, Carmarthenshire, Wales
 Broadway, St. Ishmael – en ort i St. Ishmael, Carmarthenshire, Wales
 Broadway, Pembrokeshire – en ort i Pembrokeshire, Wales
 Broadway, Somerset – en ort i Somerset, England
 Broadway, Suffolk – en ort i Suffolk, England
 Broadway, Worcestershire – en ort i Worcestershire, England